Суперкубок Турции по футболу 2006 года () — 33-й матч Суперкубка Турции, в котором встречались чемпион страны сезона 2005/06 «Галатасарай» и обладатель Кубка Турции 2005/06 «Бешикташ». Встреча состоялась 30 июля 2006 года в немецком Франкфурт-на-Майне, на стадионе Коммерцбанк-Арена.

Матч

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Турции 2006 на сайте Турецкой футбольной федерации

2006
Матчи ФК «Галатасарай»
Матчи ФК «Бешикташ»
Турция
Спорт в Турции в 2006 году
Июль 2006 года
События 30 июля
Спортивные соревнования во Франкфурте-на-Майне
Спорт в Германии в 2006 году